triade van beheersingen van Norbert Elias;
 natuurbeheersing:
 menselijke vuurbeheersing;
 sociale beheersing;
 zelfbeheersing:
 taalbeheersing;